Булгаковская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Булгаковская волость (Саранский уезд) — в составе Пензенской губернии, Саранский уезд
 Булгаковская волость (Бузулукский уезд) — в составе Самарской губернии, Бузулукский уезд
 Булгаковская волость (Вольский уезд) — в составе Саратовской губернии, Вольский уезд
 Булгаковская волость (Уфимский уезд) — в составе Уфимской губернии, Уфимский уезд